Oui/Ja est une mini-série télévisée franco-allemande en  réalisée par Thomas Bourguignon.

Cette fiction est une coproduction de la société française Kwaï et de la société allemande Big Window Productions pour France 2.

Synopsis

Distribution 
 Bruno Solo : Pierre Peyrat
 Ophélia Kolb : Isabelle Peyrat
 Anne Le Ny : Françoise Peyrat
 Matthias Van Khache : Charles Peyrat
 Victor Lefebvre : Vincent Peyrat
 Katharina Schüttler : Karin
 Thomas Sarbacher : Fritz
 Patrick Mille : Jacques Bedos
 Manu Libert : Mathieu Bedos
 Catherine Mouchet : Madeleine Laforge

Production

Genèse et développement 
La série est créée et écrite par Thomas Bourguignon et Jörg Winger.

Tournage 
Le tournage de la série se déroule du 30 mars au 5 juillet 2022 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fiche technique 
 Titre français : Oui/Ja
 Genre : Mini-série fantastique
 Production : Stéphanie Carrère, Thomas Bourguignon et Jörg Winger
 Sociétés de production : Kwaï, Big Window Productions
 Réalisation : Thomas Bourguignon
 Scénario : Thomas Bourguignon et Jörg Winger
 Musique : Yuksek
 Décors : Emma Cuillery
 Costumes : Elisa Ingrassia
 Directeur de la photographie : Simon Roca
 Son : Pierre Gauthier
 Montage : Joël Jacovella, Guillaume Houssais
 Maquillage : 
 Pays d'origine : , 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Nombre de saisons : 1
 Nombre d'épisodes : 6
 Durée : 
 Dates de première diffusion :

Références 

Série télévisée créée en 2022
Mini-série française
Mini-série allemande
Série télévisée française des années 2020
Série télévisée allemande des années 2020
Série fantastique française
Série télévisée se déroulant en France
Série télévisée en français